Netschajiwka (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Netschajiwka (Buryn), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Buryn
 Netschajiwka (Isjaslaw), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Isjaslaw
 Netschajiwka (Kompanijiwka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kompanijiwka
 Netschajiwka (Pokrowske), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske
 Netschajiwka (Tscherkassy), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tscherkassy